

Traitement d'événements physiques ou théoriques se passant à l'échelle subatomique 

Chromodynamique quantique, théorie qui décrit l'interaction forte, qui lie les quarks ensemble et qui est ainsi responsable, entre autres, de la cohésion des protons et des neutrons.
Décohérence quantique, théorie susceptible d'expliquer la transition entre les règles physiques quantiques et les règles physiques classiques ;
Effet Hall quantique entier, version en mécanique quantique de l'effet Hall ;
 Effet Hall quantique fractionnaire, version en mécanique quantique de l'effet Hall lorsqu’un système bidimensionnel d’électrons est porté à la limite quantique extrême ;

 Électrodynamique quantique, théorie physique ayant pour but de concilier l'électromagnétisme avec la mécanique quantique en utilisant un formalisme lagrangien relativiste ;

État quantique, un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois, les mesures peuvent donner plusieurs résultats différents, chaque résultat étant associé à sa probabilité d'apparaître lors de la mesure ;
Formulaire de physique quantique, expression de quelques observables ;
Gravitation quantique à boucles, tentative de formuler, sans espace de référence, une théorie de la gravitation quantique et d'unifier la théorie de la relativité générale et les concepts de la physique quantique ;
Gravité quantique, branche de la physique théorique tentant d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale ;

Intrication quantique, phénomène dans lequel deux particules (ou groupes de particules) forment un système lié et présentent des états quantiques dépendant l'un de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare ;
Logique quantique, base de raisonnements et conclusions en accord avec les postulats de la mécanique quantique ;

Mécanique quantique, branche de la physique qui étudie et décrit les phénomènes fondamentaux à l'œuvre dans les systèmes physiques, plus particulièrement à l'échelle atomique et subatomique ;
Mécanique quantique dans l'espace des phases, formulation de la mécanique quantique alternative à la représentation dans l'espace des positions ou des moments ;
Mécanique quantique relativiste, théorie qui tente de marier les postulats de la mécanique quantique non-relativiste et le principe de relativité restreinte ;
Mousse quantique, conceptualisation de la nature de la structure infime du « matériau » dont l'univers est constitué ;
Nombre quantique, ensembles de nombres définissant l'état quantique d'un système ;
Optique quantique,  ensemble des expériences dans lesquelles la lumière ou l'interaction entre lumière et matière doivent être quantifiées. C'est un domaine de recherche en plein essor, à la frontière entre la mécanique quantique et l'optique ;
Physique quantique, appellation générale d'un ensemble de théories physiques nées au  siècle ;

 Postulats de la mécanique quantique, principes non démontrés utilisés dans la construction de la théorie de la mécanique quantique ;

 Théorie quantique des champs , approche en physique théorique pour construire des modèles décrivant l'évolution des particules , en particulier leur apparition ou disparition lors des processus d'interaction.

Utilisation de l'adjectif par extrapolation ou au figuré 

 Algorithme d'estimation de phase quantique, permet d'estimer la valeur propre ou la phase d'un opérateur unité associée à un vecteur propre donné ; 

Esprit quantique,  hypothèse qui suggère que des phénomènes quantiques sont impliqués dans le fonctionnement du cerveau en particulier dans l'émergence de la conscience ;
Informatique quantique, sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques utilisant des phénomènes de la mécanique quantique par opposition à ceux de l'électricité exclusivement ;
Porte quantique, une porte quantique ou porte logique quantique est un circuit quantique élémentaire opérant sur un petit nombre de qubits ;
Simulateur quantique, classe restreinte d'ordinateur quantique contrôlant les interactions entre des bits quantiques de manière à pouvoir simuler certains problèmes quantiques.